Зіммерса́йм () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхній Рейн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 400 км на схід від Парижа, 100 км на південь від Страсбура, 45 км на південь від Кольмара.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Ельзас. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 465 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1127,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Зіммерсайм на сайті французького Національного інституту географії 
 Зіммерсайм на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Зіммерсайм на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Зіммерсайм на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Зіммерсайм на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхній Рейн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхній Рейн